Torslunde Sogn henviser til flere artikler:
 Torslunde Sogn (Lolland Kommune) – et sogn i Lolland Kommune (tidligere Holeby Kommune) og i Maribo Domprovsti
 Torslunde Sogn (Ishøj Kommune) – et sogn i Ishøj Kommune og i Høje Taastrup Provsti